Pakpahan (Pangaribuan), een plaats in Indonesië
Pakpahan (Onan Runggu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing